Монгала (река) — приток Конго
 Монгала (провинция) — провинция в ДР Конго